«Tot Watchers» () — американский мультфильм 1958 года, последняя из 114 «классических короткометражек» о приключениях Тома и Джерри. Последний мультфильм о Томе и Джерри, над которым работали его создатели: Уильям Ханна, Джозеф Барбера и Скотт Брэдли (не считая телевизионных сериалов «Шоу Тома и Джерри» и «Том и Джерри. Детские годы»). Премьерный показ состоялся 1 августа 1958 года, спустя год после того, как мультфильм был полностью готов. Мультфильм снят в формате CinemaScope. В «Busy Buddies» и «Tot Watchers» Том и Джерри дружат и вместе следят за непослушным малышом.

Сюжет 
Юная няня Джинни должна два часа следить за малышом, пока его мама уехала по делам. Однако девушка не уделяет никакого внимания ребёнку, и без конца болтает по телефону. Тем временем Том и Джерри заняты своими обычными делами: мышонок убегает, а кот его преследует. Однако им приходится отрываться от этого занятия: малыш всё время пытается вылезти из своей коляски и уползти прочь, и его приходится возвращать на место. В итоге ребёнок всё-таки сбегает из дома и оказывается на стройке, где ему каждую минуту грозит смертельная опасность. Том и Джерри объединяют свои усилия, чтобы вернуть малыша домой целым и невредимым.

Тем временем няня обнаружила пропажу ребёнка и вызвала полицию. Усталые Том и Джерри приносят малыша в дом, но как раз их ложно обвиняют в его похищении и увозят в тюрьму. Впрочем им быстро верят, что ребёнок мог самостоятельно уползти на улицу, когда полицейский своими глазами видит того же малыша, снова сбежавшего от своей нерадивой нянечки.

Примечания

Ссылки 
 
 Tot Watchers   на сайте ''tv.com

Мультфильмы 1958 года
Мультфильмы «Том и Джерри»
Мультфильмы о нянях